Pitinum – antica città dei Vestini, situata nei pressi dell'attuale quartiere di Pettino, a L'Aquila
 Pitinum Mergens – Acqualagna
 Pitinum Pisaurense – Macerata Feltria